Паулу де Карвалью де Мендонса (; 1702, Лиссабон, королевство Португалия — 7 января 1770, там же) —  португальский кардинал. Брат маркиза Себастьяна де Помбала. Кардинал in pectore с 18 декабря 1769 по 7 января 1770.

Ссылки 
 Информация

Примечания 

Кардиналы Португалии
Кардиналы Климента XIV